Miejscowości w Polsce
 Zubrzyca Dolna
 Zubrzyca Górna
 Zubrzyca Mała
 Zubrzyca Wielka

 Miejscowości na Ukrainie
 Zubrzyca – wieś w rejonie turczańskim

 Inne
 Zubrzyca – potok, dopływ Czarnej Orawy